Cranford kan syfta på:

 Cranford (roman) – en roman från 1851–1853 av Elizabeth Gaskell
 Cranford (TV-serie) – en brittisk TV-serie från 2007

Geografi

Storbritannien 

 Cranford, Northamptonshire, civil parish i England,

USA 

 Cranford, New Jersey – en ort i New Jersey, Union County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar